Пограничное — посёлок в Багратионовском городском округе Калининградской области. До 2017 года входил в состав Долгоруковского сельского поселения.

География 
Пограничное находится на юге Калининградской области в 13 км к западо-северо-западу от города Багратионовск. В 2,8 км к югу от посёлка проходит российско-польская граница.

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Вармия.

До прихода рыцарей Тевтонского ордена на месте современного поселка Пограничного находилось прусское поселение Авсайнен (Авзейнен, Осайнен).

В результате вторжения поляков в 1414 году и во время Войны сословий 1454-1466 годов Авсайнен был разорен.

Во время Рыцарского восстания 1520 года Авсайнен и соседние деревни были полностью разрушены и почти на 40 лет прекратили свое существование.

29 марта 1559 года бывший Авсайнен был восстановлен под именем Хуссенен.
В 1946 году Хуссенен был переименован в Пограничное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района